БC-5 (буксировочный серийный) — буксировочный учебный планёр О. К. Антонова, сконструированный в 1936 году.

Описание 
Планер пригоден для парения на местности с небольшими склонами, для полётов в облаках и в грозу, для буксировки самолётом и автомобилем, а также высшего пилотажа. Планер снабжён фонарём с боковыми открытыми окнами, что позволяет летать в любую погоду. Все модификации планеров БС выпускались большими сериями, общим числом порядка 700 штук.

История 
На последней модификации планеров этой линейки БС-5 в 1936 мастером-планеристом И. Д. Овсянниковым (кавалером высшей награды Осоавиахима — знака «За активную оборонную работу») был установлен всесоюзный рекорд высоты — 4275 метров (всего на 55 метров ниже мирового рекорда, установленного Хейни Дигмаром в Бразилии на планере рекордного типа).

Технические характеристики 
 Размах крыльев — 13,04 м
 Длина — 6,00 м
 Высота — 1,40 м
 Вес пустого планера — 122 кг
 Вес полётный — 202 кг
 Запас прочности — 11,0
 Аэродинамическое качество — 16,8
 Скорость снижения — 0,82 м/сек
 Скорость полёта — 45-150 км/час

См. также 
 1936 год в авиации

Литература 
 Шушурин В. В. Атлас конструкций планеров. 1938.
 Красильщиков А. П. Планеры СССР. Справочное издание. М.: Машиностроение, 1991. — 240 с. ISBN 5-217-01048-7.
 Антонов О. К. Планёры, самолёты. Наукова думка, 1990. ISBN 5-12-000872-0.
 Антонов О. К. На крыльях из дерева и полотна. — М., 1962.
 Моисеев В. А. Олег Константинович Антонов (к 100-летию со дня рождения). 2005.
 Красное знамя № 147 (5473) от 9 августа 1938 года.

Примечания

Ссылки 
 Планерная биография Олега Антонова
 От планёра к самолёту
 Небесные яхты Антонова
 Аэрокосмический портал Украины
 История планеризма в Украине
 Герои страны

Планёры СССР
Планёры Антонова